

Населені пункти та їхні частини

 Браткув — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Браткув — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Браткув — частина села Оземблув у гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки